Bamert ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Bamert (1941–2018), Schweizer Maler, Zeichner und Grafiker, Komponist, Schriftsteller 
 Fabienne Bamert (* 1988), Schweizer Journalistin und Moderatorin
 Herta Bamert (1909–1996), Schweizer Balletttänzerin und Ballettlehrerin
 Jan Bamert (* 1998), Schweizer Fußballspieler
 Matthias Bamert (* 1942), Schweizer Komponist und Dirigent
 Maya Bamert (* 1979), Schweizer Bobsportlerin
 Urs Bamert (* 1959), Schweizer Fußballspieler